Il doppio del torneo di tennis Parioli Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Górriz e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Martin Damm e David Rikl 7-5, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Marcos Górriz /  Andrej Ol'chovskij (Campioni)
 Massimo Boscatto /  Stefano Pescosolido (primo turno)

 David Adams /  Florin Segărceanu (semifinali)
 David Engel /  John Sobel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Parioli Challenger 1991